Suore francescane di Sant'Elisabetta, di Bad Kissingen - istituto religioso femminile
 Suore francescane di Sant'Elisabetta, di Casalino - istituto religioso femminile
 Suore francescane di Sant'Elisabetta, di Humboldt - istituto religioso femminile